La ragazza del treno (The Girl in the Train) – racconto del 1934 di Agatha Christie
La ragazza del treno (The Girl on the Train) – romanzo del 2015 di Paula Hawkins
La ragazza del treno (The Girl on the Train) – film del 2016 diretto da Tate Taylor